Lamadrid kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de General La Madrid, kommun, Buenos Aires,

Mexiko 

 Lamadrid, Mexiko, ort, Coahuila, 
 Lamadrid (kommun), Coahuila, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar